Macária, segundo a obra bizantina "Suda", era a deusa da boa morte. Ela é filha de Hades e Perséfone; em algumas tradições, nascida de sua união forçada, embora não haja menção pouco antes de seu momento. Ela então se tornou a deusa da morte feliz, mas não era bem conhecida. Macária levava os realmente privilegiados. Levava a morte pessoas que dormiam ou que estavam num estado de paz e calmaria. Seus poderes das trevas lhe proporcionavam não ser vista pelos mortais, e com um aroma doce, ela leva o mortal confortavelmente.

Mitologia grega
Deuses da morte